Henry County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Henry County (Alabama)
 Henry County (Georgia)
 Henry County (Illinois)
 Henry County (Indiana)
 Henry County (Iowa)
 Henry County (Kentucky)
 Henry County (Missouri)
 Henry County (Ohio)
 Henry County (Tennessee)
 Henry County (Virginia)
 McHenry County (Illinois)
 McHenry County (North Dakota)